Maya (volk), een volk dat leeft in Midden-Amerika
zie ook: Maya's
zie ook: Mayacultuur
zie ook: Mayamythologie
zie ook: Mayareligie
zie ook: Mayatalen
zie ook: Mayakalender

De Yucateken, ook wel simpelweg Maya, een van de Mayavolkeren
Maya (begrip), een begrip uit het hindoeïsme en boeddhisme
Maya (bier), een bier van Jessenhofke
Maya (boek), een boek van Jostein Gaarder.
Maya (moeder van Boeddha), de moeder van Siddharta GAutama
Maya (Navarra), plaats in Navarra, Spanje
Maya (plaats), plaats in West-Australië
Maya (schatbewaarder), de schatbewaarder van Toetanchamon
Maya (schip, 1932), een Japanse kruiser uit de Tweede Wereldoorlog
Maya (software), een programma voor het maken en animeren van 3D-modellen.
Maya (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma met Maya Eksteen
MSC Maya (schip, 2015),  in 2015 het grootste containerschip ter wereld
Maya (voornaam), een voornaam voor meisjes
Maya Angelou, een Amerikaans schrijver en dichter
Maya Bouma, een Nederlands actrice
Maya Days, een Amerikaanse zangeres
Maya Detiège, een Belgische politica voor de sp.a
Maya Rudolph, een Amerikaans actrice, zangeres en comédienne

een aantal films, waaronder:
Maya (1966) van John Berry met Hugh Bowen en Terry Bowen
Maya (1982), televisiefilm van Emanuel Boeck met Willeke van Ammelrooy en Cristel Braak
Maya (1992) van Ketan Mehta met Raj Babbar en Satyadev Dubey
Maya (2001) van Digvijay Singh met Anant Nag
Maya (2008) van Eric Manning met Zain Jamal

Zie ook:
 Maia (doorverwijspagina)
 Maja (doorverwijspagina)